Бесконечная война:

 Бесконечная война — политический термин в США, обозначающий войны, начатые США в рамках «войны с террором» в начале XXI века.
 «Бесконечная война» () — роман американского писателя Джо Холдемана, первая книга одноимённого цикла.
 «Бесконечная война» () — фантастический роман английских писателей Терри Пратчетта и Стивен Бакстера, вторая книга из цикла «Бесконечная земля».